Брендан Џејмс Фрејзер (; Индијанаполис, Индијана, 3. децембар 1968) канадско-амерички је глумац.

Филмографија 

|-
| 1997. || Ђорђе из џунгле || -{George of the Jungle}- || Ђорђе ||
|-
| 1999. || Мумија || -{The Mummy}- || Рик О’Конел ||
|-
| 2001. || Повратак мумије || -{The Mummy Returns}- || Рик О’Конел ||
|-
| 2004. || Фатална несрећа || -{Crash}- || Рик Кабот ||
|-
| 2008. || Мумија: Гробница Змаја Императора || -{The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor}- || Рик О’Конел ||
|-
| 2009. || Џи Ај Џо: Успон Кобре || -{G.I. Joe: The Rise of Cobra}- || наредник Стоун || непотписани камео
|-
| 2010. || Ванредне мере || -{Extraordinary Measures}- || Џон Краули ||
|-
| 2022. || Кит || -{The Whale}- || Чарли ||
|-
| 2023. || Убиства под цветним месецом || -{Killers of the Flower Moon}- || В. С. Хамилтон ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1968.
Људи из Индијанаполиса
Амерички глумци
Канадски глумци
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у главној улози
Добитници награде Сателит